

Rue de l'Olivier peut désigner :
 Rue de l'Olivier, à Avignon ;
 Rue de l'Olivier, à Marseille ;
 Rue de l'Olivier, à Sarlat-la-Canéda.

Voir aussi 
 Rue L'Olivier, à Bruxelles

Olivier Rue